Svärtskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svärtskär och Långskär, Kökar, Åland,  (26 ha)
 Svärtskär, Korpo, Åboland, 
 Svärtskär, Nagu, Åboland,

Se även
Svartskär

Robotskapade Finlandförgreningar